

Cinema 
Dance with Me – cortometraggio del 1930 diretto da Charles Lamont
Dance with Me – film del 1998 diretto da Randa Haines
Dance with Me – film del 2019 diretto da Shinobu Yaguchi